ISCC ist die Abkürzung für 

 Integrated Solar Combined Cycle, ein Kraftwerkstyp, bei dem Solarenergie in einen konventionellen Kraftwerkprozess eingekoppelt wird
 das Interim Secretariat of the Carpathian Convention, siehe Karpatenkonvention
 International Sustainability & Carbon Certification, ein Zertifizierungssystem für Biomasse und Bioenergie

Abkürzung